Thread (de l'anglais qui désigne à l'origine un fil textile) peut faire référence à :
 un thread ou fil de discussion : un ensemble de messages sur un forum ou un groupe de discussion sur Internet ;
 un thread ou fil d'exécution : un ensemble d'instructions similaire à un processus en informatique ;
 Thread (protocole de réseau)
 Threads : un téléfilm britannique de 1984, faux documentaire sur les conséquences d'une éventuelle guerre nucléaire ;
 Thread : un album du groupe japonais 10-Feet (2012).

es:Hilo (desambiguación)
nl:Draad
no:Tråd